Le terme Roentgen peut être synonyme de : 
 Röntgen, unité de mesure CGS.
 Röntgen equivalent man (REM), unité de mesure.

Röntgen ou Roentgen est un patronyme notamment porté par :
 David Roentgen (1743-1807), ébéniste allemand ayant servi à la cour de France.
 Julius Röntgen (1855-1932), compositeur germano-néerlandais.
 Wilhelm Röntgen (1845-1923), physicien allemand, découvreur des rayons X.
 Mémorial Röntgen, à l'institut de physique de l'université de Wurtzbourg.

Homonymie de patronyme